Astrodome peut renvoyer à :
 Reliant Astrodome, stade couvert à dôme situé à Houston, Texas ;
 Astrodôme, dôme hémisphérique transparent en aéronautique.